Янг, Джерри
 Янг, Джерри (род. 1968) — интернет-предприниматель, соучредитель и бывший генеральный директор компании Yahoo! Inc.
 Янг, Джерри (род. 1968) — американский игрок в покер.